Glee steht für:
 Glee (Musik), eine englische Liedform
 Glee (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Glee-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika